Ярцов — русская фамилия; имеет женскую форму Ярцова.
 Ярцовы — несколько дворянских родов.
 Ярцов, Аникита Сергеевич (1737—1819) — русский деятель горнозаводской промышленности.
 Ярцов, Борис Иванович (около 1701—после 1760) — юрьевский, позднее свияжский воевода.
 Ярцов, Георгий Владимирович (1890—1957) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Ярцов, Филипп Иванович (ок. 1732—не ранее 1800) — обер-секретарь Государственной Военной коллегии, позднее — «товарищ правителя» (вице-губернатор) Воронежского наместничества, генерал-майор, племянник Б. И. Ярцова.
 Ярцов, Януарий Осипович (1792—1861) — учёный-востоковед, действительный член Петербургской академии наук.

Ярцова

 Ярцова, Любовь Аникитишна (1794—1876) — русская писательница, лауреат Демидовской премии.

См. также 
 Ярцев
 Ярцево (значения)